Morosowka () ist der Name russischer Orte:
 Morosowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Sacherau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Morosowka, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Klein Astrawischken, 1938–1946 Ilmengrund, Kreis Gerdauen, Ostpreußen)
 Morosowka (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Morosowka (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Morosowka (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Morosowka (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Morosowka (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Morosowka (Woronesch), Dorf in der Oblast Woronesch